Свендсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Свендсен, Бодиль (род. 1916) — датская гребчиха-байдарочница.
 Свендсен, Бригитт Виктория (род. 1957) — норвежская актриса театра и кино.
 Свендсен, Кристиан (1890—1959) — датский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Свендсен, Сандер (род. 1997) — норвежский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Свендсен, Тобиас Хаммер (род. 1999) — норвежский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Свендсен, Эмиль Хегле (род. 1985) — норвежский биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира.

Составные фамилии 
 Бонневье-Свендсен, Юли (род. 1987) — норвежская биатлонистка, обладательница бронзовой медали чемпионата мира 2007 среди юниоров в эстафете.